RKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yule Island (Papua Nuova Guinea)